

Cinema 
 La grazia – film del 1929 diretto da Aldo De Benedetti

Letteratura 
 La grazia (Grace) – racconto di Gente di Dublino di James Joyce del 1914
 La grazia – libro di Luigi Compagnone del 1990

Altro 
 La grazia (La gracia) – dipinto di Julio Romero de Torres
 Santa Maria della Grazia, detta anche La Grazia – isola della Laguna di Venezia